Julio César Galán (Cáceres, 9 de abril de 1978) es un poeta, dramaturgo, ensayista y profesor universitario.

Trayectoria 
Ha sido lector de español en la Universidad de Argel y profesor asociado en la Universidad de las Islas Baleares. Actualmente es profesor contratado doctor en la Universidad de Extremadura.         

Ha sido antologado en Matriz desposeída (2013), Limados. La ruptura textual en la última poesía española (2016) Poéticas del Malestar (2017), Desobediencia (2020) y Exopoetas (2022).   

Su obra poética se ha traducido de manera completa al francés (Où est ici, Harmattan, 2022) y parcialmente al checo, griego y árabe. 

Su trayectoria se caracteriza por el uso de diversos heterónimos y por la creación de la tendencia poética denominada Poesía Especular. Ha colaborado en diversas revistas especializadas, entre ellas, Cuadernos Hispanoamericanos o Quimera. En esta última realizó un dossier exclusivamente dedicado a los heterónimos.

Publicaciones

Poesía 
Autor de los siguientes poemarios: El ocaso de la aurora (Madrid, Sial, 2004), Tres veces luz (Barcelona, La Garúa, 2007), Márgenes (Premio de poesía “Villa de Cox”, Valencia, Editorial Pre-textos, 2012), Inclinación al envés (Mérida/Valencia, ERE/Editorial Pre-textos, 2014), El primer día (Sevilla, Isla de Sitolá, 2016) y Testigos de la utopía (Cáceres/Valencia, Diputación de Cáceres/ Editorial Pre-textos, 2017).

Además, ha publicado como heterónimo los siguientes libros de poemas: Gajo de sol (Cáceres, Abezetario, 2009), La llanura (Zafra, I.E.S. Suárez de Figueroa, 2016) y Para comenzar todo de nuevo (Madrid, Ay del Seis, 2017) de Luis Yarza; ¿Baile de cerezas o polen germinando? (Santa Cruz de Tenerife, Ediciones Idea, 2010) y ¿Una extraña orquídea o un superviento estelar? (Madrid, Bala Perdida, 2021) de Pablo Gaudet; e Introducción a la locura de las mariposas (Madrid, Tigres de papel, 2015) de Jimena Alba.  

De su poesía se han realizado diversas antologías como Ahora sí (Buenos Aires, Huesos de Jibia, 2018), Donde es aquí (Santiago de Chile, RIL Editores, , 2019), Acorde para las aguas madres (Murcia, Balduque, 2019), Anotaciones cardinales (Guadalajara, México, Sombrario, 2019), El inventor del Sí (Guadalajara, México, La Zonámbula, 2020), Sin adiós (Arequipa, Cascahuesos, , 2021) y Con permiso del olvido (Valencia, Editorial Pre-textos, 2021).

Ensayo 
Como ensayista cabe destacar: Ensayos fronterizos. Entre el poema y la heteronimia (Santiago de Chile/Cáceres, RIL Editores/Universidad de Extremadura, 2017) en coautoría con Óscar de la Torre y Jimena Alba; El último manifiesto (Gijón, Trea, 2019) de Jimena Alba; Cuaderno de Sombrario (Madrid, Amargord, 2020) y Correos a los editores. Poesía Especular/Poesía non finito (Santiago de Chile/Barcelona, RIL Editores, 2021) como Julio César Galán.

Teatro 
Entre sus textos teatrales podemos citar los siguientes: Eureka (Granada, Ediciones del Unicornio, 2014), La edad del paraíso (Mérida, ERE, 2016) y No. Bocetos de un libro futuro (Madrid, Ñaque, 2021).

Referencias

Enlaces externos 
 Diccionario de autores extremeños
 Autor en Biblioteca Nacional de España
 Autor en Dialnet

Nacidos en 1970
Poesía española contemporánea
Escritores de Extremadura
Escritores en español del siglo XXI
Ensayistas de España del siglo XXI
Aforistas
Dramaturgos de Extremadura
Nacidos en Cáceres